BiH:
 Turjak (rijeka), lijeva pritoka Ljubine (pritoke Jablanice)
 Turjak (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Turjak (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Kosovo:
 Turjak (Peć, Kosovo), naselje u općini Peć